Pom-pom, či Pom pom, může odkazovat na:
 QF 1 pounder – britský 37mm rychlopalný pozemní a protiletadlový kanón
 Vickers QF 2 pounder – britský 40mm rychlopalný námořní protiletadlový kanón
 Pom Pom (ostrov) – malajský ostrov v Celebeském moři
 Pom pom (film) – hongkongský film z roku 1984
 Pom Pom (album) – album hudebníka Ariela Pinka